Ocean kan syfta på:

 Ocean
 Ocean (fartyg)
 Ocean Software
 Försäkringsaktiebolaget Ocean